«Moody Blue» — песня, ставшая знаменитой в исполнении Элвис Пресли, который её записал и выпустил как сингл в 1976 году.

По мнению Брюса Эдера с музыкального сайта AllMusic, «Moody Blue» был чуть ли не лучшим синглом из выпущенных Элвисом Пресли в 1970-е годы ().

В США эта песня в исполнении Пресли поднялась на 1 место в кантри-чарте (чарте синглов в жанре кантри, предшественнике теперешнего хит-парада Hot Country Songs) журнала «Билборд». В основном чарте — Hot 100 — того же журнала песня достигла 31 места. Кроме того, песня побывала на 2 месте в чарте Easy Listening (теперь Hot Adult Contemporary Tracks).

В Великобритании же в марте 1977 года сингл Элвиса Пресли с этой песней достиг 6 места в национальном чарте (UK Singles Chart).

История создания 
Автор песни — . Он же был первым, кто её записал и выпустил. Его версия вышла отдельным синглом в 1975 году.

Чарты

Недельные чарты

Итоговые чарты за год

Примечания

Ссылки 
 

Песни Элвиса Пресли
Синглы 1976 года
Синглы 1977 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs